Dassler kan syfta på:

 Adolf Dassler
Käthe Dassler
Horst Dassler
Rudolf Dassler
Armin Dassler